Кенетаев — фамилия.

 Кенетаев, Андрей (род. 1981) — казахстанский футболист .
 Кенетаев, Мельс Оралбекович (1945—2021) — советский футболист, советский и казахстанский тренер.
 Кенетаев, Руслан Нурланович (род. 1988) — казахстанский футболист.
 Кенетаев, Сакен Мельсович (1975—2011) — казахстанский футболист.
 Кенетаев, Сергей Мельсович (род. 1966) — казахстанский футболист, судья и футбольный функционер.